

Localidades

Lucé (Eure-et-Loir)
Lucé (Orne)

Desambiguações de topônimos